Zeisl ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Zeisl (1905–1959), österreichischer Komponist und Musikpädagoge
 Hans Zeisl (1905–1992), österreichisch-US-amerikanischer Statistiker, siehe Hans Zeisel

Siehe auch:
 Zeisel
 Zeisler
 Zeissler